AAP oder aaP steht für:
 Aam Aadmi Party, politische Partei in Indien
 Akademie für Arbeit und Politik an der Universität Bremen, siehe Zentrum für Arbeit und Politik
 Allied Administrative Publication, einheitliche Verwendung in der NATO
 American Academy of Pediatrics, Organisation von beruflichen Vertretern der Pädiatrie in den Vereinigten Staaten
 2-Aminoacetophenon, ein Molekül, das für den untypischen Alterungston in Weißweinen verantwortlich gemacht wird
 amtlich anerkannter Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, siehe Amtlich anerkannter Sachverständiger oder Prüfer
 Apollo-Anwendungs-Programm, US-amerikanisches Raumfahrtprojekt
 Assembly Activating Protein, virales Protein
 Associação Atlética Portuguesa, brasilianischer Fußballverein, siehe AA Portuguesa (RJ)
 Association of American Physicians, medizinische Fachgesellschaft
 Association of American Publishers
 Atemrhythmisch angepasste Phonation, Therapieverfahren zur Behandlung von Dysphonien
 Australian Associated Press, Nachrichtenagentur in Australien
 Andrau Airpark (IATA-Code), Flughafen in Houston, Texas
 Arabasco Air Services (ICAO-Code), saudi-arabische Fluggesellschaft
 Aerovista (ICAO-Code), schardschaische Fluggesellschaft
 Astro Air International (ICAO-Code), philippinische Fluggesellschaft

Aap steht für:
 Besanstagsegel, Stagsegel auf Segelschiffen
 Müllers Aap, Kosename für Peter Müller (Boxer, 1927)

aap steht für:
 aap Implantate, deutsches Unternehmen der Medizintechnik
 Pará Arára (ISO-639-3-Code), karibische Sprache in Brasilien

A-A-P steht für:
 A-A-P, Programm zur automatisierten Erstellung von Computerprogrammen

Abkürzung